Nijmegen, de grootste stad in de Nederlandse provincie Gelderland;
NVV Nijmegen, een voormalige voetbalclub uit Nijmegen (voorloper van N.E.C.).
NMHC Nijmegen, een hockeyclub uit Nijmegen

Andere pagina's die beginnen met Nijmegen:
Nijmegen Atletiek, een atletiekvereniging uit Nijmegen;
RTV Nijmegen1, een lokale omroep in Nijmegen;
Stadspartij Nijmegen Nu, een lokale politieke partij in Nijmegen;
Nijmegen Devils, een professionele ijshockeyclub uit Nijmegen;
Nijmegen Pirates, een American footballteam uit Nijmegen.

Zie ook 
Geschiedenis van Nijmegen
Onderwijs in Nijmegen
Prostitutie in Nijmegen

De Nijmegen was ook een Constellation van de KLM die in 1948 bij Prestwick verongelukte.